Na luzie – album z 1983 roku
 "Na luzie" – singel 2 plus 1 z 1975 roku
 Na luzie – program muzyczny emitowany na antenie TVN Turbo